Национална химна Мадагаскара носи назив „О, вољена земљо наших предака!” (мал. Ry Tanindrazanay malala ô!, , ). Текст је написао Пастор Рахајасон, а музику је компоновао Норберт Рахарисоа. Подсећа на марш и има утицаја европске музике.
Становници Мадагаскара је често изводе на хармоници. Химна је званично усвојена 27. априла 1959. године.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Madagascar: Ry Tanindrazanay malala ô - Извођење државне химне Мадагаскара, са информацијама и текстом

Мадагаскар
Мадагаскар